Le Voyageur de la Toussaint (1941), roman de Georges Simenon ;
 Le Voyageur de la Toussaint (1943), film de Louis Daquin adapté de Simenon ;
 Le Voyageur de la Toussaint (2005), téléfilm de Philippe Laïk adapté de Simenon.